Desa Tampung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tampung (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 112,79), Jawa Timur, 
 Desa Tampung (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 112,99), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar